Zunkel ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Zunkel (1925–2010), deutscher Sozialhistoriker
 Gustav Zunkel  (1886–1934), deutscher Politiker (NSDAP)
 Johann Gottfried Zunkel (1760–1843), sachsen-weimarischer Archidiakon und Oberkonsistorialrat